Ко — третья буква кхмерского алфавита.

В сингальском пали соответствует букве гаянна, в бирманском пали соответствует букве гангэ, в тайском пали — кхокхуай (буйвол).

Аккхаравитхи (грамматика)
 Ке — местоимение 3-го лица любого пола и числа.

Литература 
 Грамматика кхмерского языка. Ю.А.Горгониев. М.2009

Кхмерский алфавит
Пали